Беренис () — небольшой посёлок в губернаторстве Красное Море, Египет. Находится приблизительно в 140 км к югу от Марса-Алама и в 85 км к северу от Шалатина.

История 
Античный порт Береника основан, по-видимому, в 275 году до н. э. египетским царём Птолемеем II Филадельфом и назван им в честь матери — Береники I. Кроме удобной естественной бухты положение порта в этом месте обязано расположенному поблизости острову Забаргаду, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.

Современность 
На 2012 год для посещения Береники иностранцами требуется разрешение. Освоение берега и постройка современных отельных комплексов (а значит и отмена разрешений для посещения) приближается вплотную к Беренике с севера. А расположенный поблизости военный аэродром Рас-Банас, построенный советскими военными специалистами в 1970 г. с полосами, способными принимать современные самолёты с туристами, вызывает у инвесторов большой оптимизм: именно открытие для гражданских рейсов в 2001 году такого же военного аэродрома в Марса-Аламе вызвало там туристский бум.

В настоящее время через Беренику проходит пять пар местных пассажирских автобусов ежедневно, курсирующих между Марса-Аламом и Халаибом.

Климат и природа 
Температура воздуха днём в зимне месяцы (с октября по март) колеблется в пределах 18—35 °C, в летние (с мая по сентябрь) она составляет 20—45 °C. Температура воды в течение года составляет 22—29 °C.

Также как и в расположенном южней национальном парке Гебель-Эльба, на побережье у Береники уже чувствуются некоторые следы достаточного увлажнения: часть берегов покрыта дикорастущими зелёными растениями, начинают встречаться плавучие островки. К северу же от Береники берег такой же как в Марса Аламе или Хургаде: выжженные тропическим солнцем безжизненные скалы или песок.

Ссылки 
 В египетском храме найдены обезглавленные соколы и загадочный текст // 7.10.2022

Примечания 

Города Египта
Порты Красного моря